La palabra Berro hace referencia a varios artículos:

Planta
 Nasturtium officinale o berro de agua, planta comestible de la familia Brassicaceae
 Lepidium sativum, mastuerzo o berro hortelano, otra brasicácea comestible que se cultiva en los berrizales
 El nombre común de la planta Apium nodiflorum

Personas
 Bernardo Berro, presidente uruguayo (1860-1864)
 Pedro Berro, empresario y político, padre de Bernardo Prudencio Berro
 El Berro, personalidad vasca y estudiante de matemáticas en la UPV/EHU.

Lugares
 Berro (Navarra), barrio del Elizondo en el municipio y valle de Baztán, Comunidad Foral de Navarra, España